Yubiwa ("bague" en japonais) peut aussi désigner : 

Yubiwa, un single de Māya Sakamoto ;
Yubiwa, un single de SPEED ;